Гребе́нников, Гребе́нніков () — російське прізвище, утворене від гребе́нник («гребінни́к»). Відомі носії:
 Гребенніков Віктор Олександрович ( 1986) — український спортсмен, академічне веслування, майстер спорту України міжнародного класу.
 Гребенников Віктор Степанович (1927—2001) — радянський російський ентомолог, агроеколог, спеціаліст з розведення і охорони бджолиних, художник-анімаліст, винахідник, письменник.
 Гребенніков Володимир Миколайович — кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та соціальних технологій Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.
 Гребенников Володимир Олексійович (1932—1992) — радянський хокеїст, майстер спорту СРСР, центральний нападник.
 Гребенніков Єгор Олексійович ( 1972) — український підприємець, імпакт-інвестор.
 Гребенніков Костянтин Олександрович — лікар відділення Київської міської клінічної лікарні № 12, заслужений лікар України.

Див. також 
 Гребенник

Примітки